Beavers ist der Familienname folgender Personen:

 Keith Beavers (* 1983), kanadischer Schwimmer
 Louise Beavers (1902–1962), US-amerikanische Schauspielerin
 Paul Beavers (* 1978), englischer Fußballspieler
 Robert Beavers (* 1949), US-amerikanischer avantgardistischer Filmemacher
 Wally Beavers (1903–1965), britischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Beaver